Wolstenholme ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Wolstenholme (* 1978), britischer Bassist
 Elizabeth Wolstenholme Elmy (1833–1918), britische Frauenrechtlerin, Lehrerin, Frauenwahlrechtsaktivistin
 Joseph Wolstenholme (1829–1891), englischer Mathematiker
 Woolly Wolstenholme (1947–2010), englischer Musiker